Christian Jürgensen ist der Name folgender Personen:

*Christian Jürgensen (Mathematiker) (1805–1860), dänischer Mathematiker
 Christian Jürgensen (Politiker) (1838–1909), deutscher Politiker (NLP), Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses 
 Christian Jürgensen (Fußballspieler) (* 1985), deutscher Fußballspieler